Фердинанд II:
 Фердинанд II (1157–1188) — король Леона.
 Фердинанд II Габсбург (1578–1637) — король з династії Габсбургів, імператор Священної Римської імперії
 Фердинанд II Арагонський (1452–1516) — король Арагона, Сицилії.
 Фердинанд II (ерцгерцог Австрії) (1529–1595) — ерцгерцог Австрійський, правитель Передньої Австрії й Тіролю.
 Фердинанд II (король Неаполя) (1469–1496)
 Фердинандо II Медічі (1610–1670) — великий герцог Тоскани.
 Фердинанд II (король Обох Сицилій) (1810–1859)

Див. також 
 Фердинанд